Prvu A odbojkašku ligu, najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene za sezonu 2004./05. je četvrti put zaredom osvojila ekipa Mladost Lipovac iz Zagreba.

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje

Unutarnje poveznice 
 1. B HOL za žene 2004./05.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2005/2006, Zagreb, 2006.
  

 

2004-05